Termenul „Weiskirchen” se poate referi la:

Weiskirchen o comună din Saarland, Germania
Un cartier în Rodgau, Hessen
Weißkirchen in Steiermark în Steiermark, Austria
Weißkirchen an der Traun în Oberösterreich, Austria
Weißkirchen in Banat (Voivodina), este o provincie din Serbia
Numele vechi al orașului Holíč din Slovacia de vest
„Mährisch Weißkirchen” denumirea germană a orașului Hranice na Moravě din Moravia, Cehia